Шарлотта Рейнгл Купер (; , Лондон — , Хеленсборо) — британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин (это звание оспаривается Элен де Пуртале, выигравшей соревнования по парусному спорту в составе команды швейцарской яхты) и пятикратная победительница Уимблдонского турнира.

Уимблдонский турнир 
Купер выигрывала пять соревнований и шесть раз доходила до финала:
 Одиночный разряд — победа (, , , , ); финал (, , , , , )
 Парный разряд — финал (1913)

Летние Олимпийские игры 1900 
На Играх 1900 в Париже Купер соревновалась в двух турнирах — одиночном и смешанном парном. В первом состязании она стала победительницей, обыграв в финале француженку Элен Прево. Во втором, в паре с британцем Реджинальдом Дохерти, она снова выиграла золотую награду, став уже двукратной чемпионкой Игр.

Выступления на турнирах

Финалы Уимблдонского турнира

Одиночный разряд: 11 финалов (5 побед — 6 поражений)

Парный разряд: 1 финал (1 поражение)

Олимпийские игры

Одиночный разряд: 1 финал (1 победа)

Смешанный парный разряд: 1 финал (1 победа)

Примечания

Ссылки 
 Шарлотта Купер на sports-reference.com  

Победители Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Теннисисты Великобритании
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по теннису
Члены Международного зала теннисной славы